Винье́тка (от фр. vignette — «малая лоза»):
 Виньетка — метод украшения изображения в книге, фотографии или рукописи;
 Виньетка — понятие, используемое для обозначения различных предметов в филателии;
Виньетка — понятие в литературе, используемое для обозначения коротких эпизодов;
 Виньетка — термин, используемый для обозначения снимка, яркость которого падает от оптического центра к краям, а также для обозначения приёма обработки, имитирующего такой оптический эффект.
 Виньетка — небольшая цветная наклейка на лобовое стекло автомобиля, свидетельствующая об уплате соответствующего налога. Применяется в некоторых европейских странах.
 Виньетка-ЭМ — российская низкочастотная активно-пассивная гидроакустическая станция;
 Метод виньеток — экспериментальный метод психологии и социологии.